Grid (aus dem Englischen für „[das] Gitter“ oder auch „Raster“) bezeichnet:

 eine neue Netz-Architektur zur Energieübertragung, siehe Smart Grid
 eine Rechnerstruktur, siehe Grid-Computing
 ein Steuerelement einer grafischen Benutzeroberfläche, siehe Grid View
 in der visuellen Gestaltung das Gestaltungsraster
 ein Modell zur Organisationsgestaltung (Wirtschaft), siehe Grid-Modell
 eine Startaufstellung im Sport, siehe Starting-Grid

Grid heißen:

 Grid (Brașov), Dorf im Kreis Brașov, Rumänien
 Grid (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara, Rumänien
 Grid (Fernsehserie), südkoreanische Serie (2022)
 Grid (Mythologie), eine Eis- oder Reifriesin aus der nordischen Mythologie
 The Grid, ein Electro-Dance-Duo

GRid steht für:

 Global Release Identifier, ein System zur Identifikation elektronisch veröffentlichter Multimediadaten
 GRiD Compass 1100, das erste Laptop
 Global Research Identifier Database, weltweites Verzeichnis von Forschungsorganisationen

GRID als Abkürzung steht für:

 Gay Related Immune Deficiency, eine anfängliche Bezeichnung für AIDS
  Global Resource Information Database, ein globales Netzwerk aus Umweltdatenkatalogen und Suchmaschinen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) zu ökologischen und geologischen Themen, siehe UNEP-GRID
 Race Driver: GRID, ein Rennspiel von Codemasters

Siehe auch:

 Grit

Abkürzung